Барон Бонвилл — английский аристократический титул, созданный в 1449 году.

История титула 
Титул барона Бонвилл был создан королём Англии Генрихом VI для сэра Уильяма Бонвилла. Последний был казнён в 1461 году, причём пережил единственного сына и единственного внука по мужской линии. Поэтому титул перешёл к его правнучке Сесилии, а потом — к её первому мужу Томасу Грею, 1-му маркизу Дорсет, и сыну, 2-му маркизу Дорсет. Внук Сесилии, Генри Грей, 1-й герцог Саффолк и 4-й барон Бонвилл, был казнён в 1554 году, и все его титулы были конфискованы.

Носители титула 
 сэр Уильям Бонвилл (1392—1461);
 Сесилия Бонвилл (1460—1529);
 Томас Грей (1477—1530);
 Генри Грей (1517—1554).

Примечания 

Бароны Бонвилл